Bozo – popolazione africana stanziata nella parte centrale del delta interno del Niger, in Mali
Bozo il clown – personaggio clown statunitense
Bozo l'Uomo di Ferro – personaggio dei fumetti statunitensi
Lingue bozo – lingue parlate dai Bozo
Frédéric Bozo – storico francese